Малинова вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Малинова вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Малинова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Малинова вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Малинова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Малинова вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Див. також 
 Малинова

Вулиці